

Persone
 Franziska Stocker – hockeista su ghiaccio italiana
 Fritz Stocker – ciclista svizzero
 Hanspeter Stocker – calciatore svizzero
 Heini Stocker – calciatore liechtensteinese
 Luke Stocker – giocatore di football americano statunitense
 Michael Stocker – hockeista su ghiaccio italiano
 Valentin Stocker – calciatore svizzero
 Werner Stocker – bobbista svizzero
 Werner Stocker – attore tedesco

Altro
 Stocker – videogioco del 1984

Pagine correlate
 Stöcker